Михрет Топчагич (; 21 июня 1988, Грачаница, Босния и Герцеговина) — австрийский футболист, нападающий хорватского клуба «Осиек».

Карьера 
Топчагич начал свою карьеру в 1994 году в молодёжной команде ассоциации спорта и физической культуры Сент-Майкл-об-Блайбурга в Каринтии. В 2003 году он перешёл в футбольный клуб «Каринтия», где он был переведен в первую команду в 2007 году. Там он, под руководством тренера Ненада Белицы, дебютировал во второй по значению австрийской лиге 26 октября 2007 года против спортивного клуба «Швадорф». В этой игре нападающий на 73 минуте заменил чеха Михала Кордулу. После вылета команды из первой лиги, Топчагич остался верен клубу, и только после его банкротства ушёл в «Адмиру Ваккер».

В новом клубе футболист играл параллельно в главной и резервной команде. В сезоне 2010/11 переходит в «Вольфсберг» с которым завоевал путёвку в австрийскую бундеслигу.
Его дебют в высшей лиге Австрии был снова при Белице 25 июля 2012 года, против венской «Аустрии». На 78 минуте он сменил Стефана Стаклера, а игра завершилась поражением со счётом 0:1. Первый гол в бундеслиге забил 15 сентября 2012 года «Винер-Нойштадту» и за два с половиной года провёл за клуб 79 матчей и забил 23 гола.

В январе 2014 года Михрет продолжил свою карьеру в казахстанском клубе «Шахтёр». Карагандинцы заплатили за трансфер 600 тысяч евро. За два сезона Топчагич провёл суммарно 51 игру в чемпионате и кубках и забил 16 голов. Но клуб занял лишь 10 место в первенстве 2015 года и едва удержался в Премьер-лиге.

В январе 2016 года Топчагич вернулся домой и, как свободный агент, подписал контракт с бронзовым призёром австрийской бундеслиги клубом «Альтах», но затем перешёл в «Вольфсберг».

1 июля 2018 свободным агентом перешёл в литовский клуб «Судува», с которым стал чемпионом Литвы, а в феврале 2019 выиграл и Суперкубок Литвы.

Достижения 
 «Адмира Ваккер»
 Победитель первой лиги Австрии: 2010/11

 «Вольфсберг»
 Победитель первой лиги Австрии: 2011/12

 «Судува»
 Чемпион Литвы: 2018
 Обладатель Суперкубка Литвы: 2019

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Кернтен»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Вольфсберг»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Райндорф Альтах»
Игроки ФК «Судува»